

Cinema 
 The Week – film del 2015 diretto da Jon Gunn e John W. Mann

Editoria 
 The Week – giornale australiano
 The Week – settimanale britannico e statunitense
 The Week – settimanale indiano
 The Week – rivista canadese
 TheWeek – giornale omanita

Altro 
 The Week – festival di danza italiano